Шаар:

 Шаар — одно из прежних названий города Шахрисабза.
Персоналии
 Шаар, Герхард (1919—1983) — немецкий офицер-подводник, капитан-лейтенант (1 января 1945 года).
 Шаар, Матиас (Mathias Schaar; 1817—1867) — бельгийский математик
 Шаар, Мухаммед Ибрагим — государственный и военный деятель Сирийской Арабской Республики.
 Шаар, Мухаммед Ибрагим (род. 1950) — бывший министр внутренних дел Сирии.
 Шаар, Том (род. 1999) — американский профессиональный скейтбордист.
 Шаар, Эржебет (1905—1975) — венгерский скульптор, лауреат премии Михая Мункачи.
Другое
 Шаар ле-Матхиль — еженедельная израильская газета, выходит на облегченном иврите.
 Шаар ха-Гай — развязка на шоссе № 1 с шоссе № 38 в 23 км от Тель-Авива.
 Шаарский договор — соглашение 1873 года о дружбе между Российской империей и Бухарским эмиратом.

Примечания